Flashcard steht für:
 Flash Card, eine Speicherkarte für Daten wie Text oder Bilder
 Flashcards, Karten in einer Lernkartei als Hilfsmittel zum systematischen Lernen